Ringelbach ist der Name von Ortsteilen in Baden-Württemberg:
 Ringelbach (Oberkirch), Ortsteil von Oberkirch, Ortenaukreis
 Ringelbach (Reutlingen), Ortsteil von Reutlingen, Landkreis Reutlingen

Ringelbach ist Name oder Namensbestandteil von Fließgewässern:
 Äußerer Ringelbach, linker Zufluss des Kaibachs (zur Echaz) in Ringelbach (Reutlingen), Landkreis Reutlingen, Baden-Württemberg
 Ringelbach (Felchbach), linker Zufluss des Felchbachs vor Enhofen (Ettenstatt), Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Ringelbach, Oberlaufname bis ins beginnende Stadtgebiet von Kirchenlamitz des Forellenbach (Lamitz), rechter Zufluss der Lamitz gegenüber Neuenhammer (Stadt Kirchenlamitz), Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge, Bayern
 Ringelbach (Forellenbach), linker Zufluss des Forellenbachs (zum Schwarzbach) vor dem Weilerhof nahe Helmstadt (Helmstadt-Bargen), Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Ringelbach (Kristeinbach), linker Zufluss des Kristeinbachs bei Mitleiderkaser (Assling), Bezirk Lienz, Bundesland Tirol
 Ringelbach (Nahe), linker Zufluss der Nahe in Nahbollenbach (Idar-Oberstein), Landkreis Birkenfeld, Rheinland-Pfalz
 Ringelbach (Reichenbächle), rechter Quellbach des Reichenbächle (zur Rench) bis Ringelbach (Oberkirch), Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Ringelbach (Rot), rechter Zufluss der Gschwender Rot zwischen Birkenlohe und Hönig (Ruppertshofen), Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Ringelbach (Üßbach), rechter Zufluss des Üßbach (Ueßbach) vor Ueß, Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz
 Ringelbach (Wern), rechter Zufluss der Wern vor Sachsenheim (Gemeinde Gössenheim), Landkreis Main-Spessart, Bayern

Siehe auch:
 Ringelmühlbach